Hanwell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hanwell, Oxfordshire, ort, England,
 Hanwell, London, ort, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar